Il singolare  del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Alex Bogomolov, Jr. era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alex Kuznetsov ha battuto in finale Rik De Voest 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Michael Russell (semifinali, ritiro)
 Izak van der Merwe (primo turno)
 Vasek Pospisil (secondo turno)
 Rik De Voest (finale)

  Víctor Estrella (primo turno)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)
  Michael Yani (primo turno, ritirato a causa di infortunio alla spalla destra)
  Vincent Millot (primo turno, si ritirò a causa di lesioni al tendine d'Achille sinistro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2011